R0 steht für:
 R0-Raum, topologischer Raum in der Mathematik 
 Ring 0, Stadtautobahn um Brüssel
 R0, Basisreproduktionszahl in der Infektionsepidemiologie
Siehe auch:
 RO

R0